El municipio de Saline (en inglés: Saline Township) es un municipio ubicado en el condado de Ste. Genevieve en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 970 habitantes y una densidad poblacional de 3,48 personas por km².

Geografía 
El municipio de Saline se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 278.73 km², de la cual 277,78 km² corresponden a tierra firme y (0,34 %) 0,96 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 970 personas residiendo en el municipio de Saline. La densidad de población era de 3,48 hab./km². De los 970 habitantes, el municipio de Saline estaba compuesto por el 98,25 % blancos, el 0,1 % eran afroamericanos, el 0,21 % eran amerindios, el 0,72 % eran de otras razas y el 0,72 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,75 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Sainte Geneviève